Приволжский — микрорайон в Промышленном районе города Самара Самарской области России. Ограничен улицами Ташкентской и Демократической, Московским шоссе и проспектом Кирова.

География 
Приволжский микрорайон расположен близко к берегу Волги, считается экологически чистым, в силу удаленности от промышленных предприятий.

История 
В начале 50-х годов на территории микрорайона был расположен поселок Яблонька, снесенный во время строительства нового микрорайона, на достаточном отдалении от центра Самары на тот период.

Инфраструктура 
Преимущественная застройка в районе — типичные панельные многоэтажки.

Важными торговыми объектами являются рынок «Шапито», магазины сетей Перекрёсток, Магнит, Пятерочка и Fix price. Внутри микрорайона расположены улицы Зои Космодемьянской, Бубнова, Силина, Тополей, Молодёжная, и его пересекает улица Георгия Димитрова.

В микрорайоне работает всего 5 школ: 43, 100, 10, 85 и 108.

В 2013 году безымянная территория на улице Силина в Приволжском микрорайоне получила название «сквер Ветеранов»

Достопримечательности 
 Памятная стела на улице Георгия Димитрова, посвященная солдатам-жителям посёлка Яблонька, участникам Великой Отечественной Войны. Находится недалеко от пересечения улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе.

 Стена Памяти с именами жителей поселка Яблонька, павших в боях Великой Отечественной войны. Находится между домом № 117 по улице Георгия Димитрова и ТЦ «Улей», рядом с улицей Демократической.

Транспорт 
 Маршрутное такси: 21 м, 89, 96, 97, 110,113, 205, 206, 295, 297, 203, 206, 226, 261, 295, 297, 389, 392, 406, 410а, 492, 429, 447.
 Автобус:1, 6, 21, 29, 45, 50, 51, 56, 61, 67, 70, 78, 79.
 Трамвай:5, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 25.
 Троллейбус:4к, 8, 9, 19.

Примечания 

Микрорайоны Самары
Промышленный район Самары